Fornasier ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Fornasier (* 1968), deutscher Klassischer Archäologe
 Luigino Fornasier (* 1982), italienischer Grasskiläufer
 Matteo Fornasier (* 1977), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Michel Fornasier (* 1978), Schweizer Motivationstrainer, Comicautor, Keynote-Speaker und Moderator
 Michele Fornasier (* 1993), italienischer Fußballspieler